Надо́льный (Nadolny) — славянская фамилия:

 Буркхард Надольный (1905—1968) — немецкий писатель, сын Рудольфа Надольного
 Вернер Надольный (род. 1947) — немецкий музыкант
 Маттиас Надольный (род. 1957) — немецкий джазовый музыкант
 Рудольф Надольный (1873—1953) — немецкий дипломат
 Стен Надольный (род. 1942), немецкий писатель, сын Буркхарда Надольного